Bog Lake ist der Name folgender Seen:

in Neuseeland:
 Bog Lake (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Bog Lake (Alaska)
 Bog Lake (Aroostook County, Maine)
 Bog Lake (Washington County, Maine)
 Bog Lake (Delta County, Michigan)
 Bog Lake (Houghton County, Michigan)
 Bog Lake (Becker County, Minnesota)
 Bog Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Bog Lake (Itasca County, Minnesota)
 Bog Lake (Lake County, Minnesota)
 Bog Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Bog Lake (New York)
 Bog Lake (Cherokee County, Texas)
 Bog Lake (Van Zandt County, Texas)
 Bog Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Bog Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Bog Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Bog Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Bog Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Bog Lake (Polk County, Wisconsin)
 Bog Lake (Rusk County, Wisconsin)